İşxançay (armeniska: Ishkhanaget, Իշխանագետ, ryska: Ишханчай) är ett vattendrag i Azerbajdzjan. Det ligger i den södra delen av landet,  km väster om huvudstaden Baku.

I omgivningarna runt İşxançay växer i huvudsak blandskog. Runt İşxançay är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Vattendrag i Azerbajdzjan